Норкросс - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Норкросс, Амаса (1824—1898) — американский государственный деятель, отец художницы Элеоноры Норкросс.
 Норкросс, Джон (род. 1957) — американский учёный-психолог, профессор.
 Норкросс, Элеонора (1854—1923) — американская художница, коллекционер и педагог.

Топоним 
 Норкросс — город в штате Джорджия, США.
 Норкросс — город в штате Миннесота, США.